Az alábbi lista a Grúz ortodox egyház legmagasabb méltóságának viselőit, a grúz katolikoszokat tartalmazza. A nevek – ha van ilyen – görögös és magyaros alakban szerepelnek.

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
 Örmény katolikoszok listája
 Pátriárka

Egyházi vezetők listái